

Persone 
Nicola Maria Audino – vescovo cattolico italiano
Paolo Audino – paroliere e compositore

Videogiochi 
Audino – Pokémon base di tipo normale

Altro 
Dino Audino Editore – casa editrice italiana